Loose peut faire référence à :

Toponyme 

 Loose, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein ; 
 Loose, village anglais situé dans le Kent.

Patronyme 
 William Loose (1910-1991), compositeur américain ;
 Ralf Loose (1963-), footballeur allemand.

Divers 
 Loose, album studio de Nelly Furtado.